

Localidades

Itaipu (distrito de Niterói) - o segundo distrito do município brasileiro de Niterói
Itaipu (bairro de Niterói) - o bairro sede deste distrito

Desambiguação